Марк Рока (; род. 26 ноября 1996 года, Вильяфранка-дель-Пенедес, Испания) — испанский футболист, полузащитник клуба «Лидс Юнайтед».

Клубная карьера

«Эспаньол» 
Рока является воспитанником «Эспаньола». В 11 лет пришёл, а в 2014 году окончил академию клуба, 24 августа 2014 года дебютировал за вторую команду в поединке против «Льейды». Всего в дебютном сезоне сыграл в 11 встречах, в восьми — выходил в стартовом составе.

4 августа 2015 года подписал контракт сроком до 2017 года. Сезон 2015/16 был твёрдым игроком основного состава, провёл 34 встречи, забил 3 мяча.

Перед сезоном 2016/17 отправился на сборы с основной командой. 26 августа 2016 года дебютировал в Примере поединком против «Малаги», выйдя в стартовом составе.

«Бавария» 
4 октября 2020 года Рока подписал 5-летний контракт с мюнхенской «Баварией». 16 октября провёл первый матч за новую команду против «Дюрена» в кубке Германии.

Карьера в сборной 
Летом 2019 года Марко был приглашён в сборную для участия в Чемпионате Европы среди молодёжных команд, который состоялся в Италии. В полуфинале забил один мяч в ворота Франции, а его команда победила 4:1 и пробилась в финал, став чемпионом Европы, обыграв сверстников из Германии со счётом 2:1.

Достижения 
«Бавария»
 Чемпион Германии (2): 2020/21, 2021/22
 Победитель клубного чемпионата мира по футболу: 2020

Испания (до 21 года)
 Чемпион Европы:2019

Примечания 

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Чемпионы Европы по футболу среди молодёжи
Игроки ФК «Эспаньол B»
Игроки ФК «Эспаньол»
Игроки ФК «Бавария»
Игроки ФК «Лидс Юнайтед»